

Населені пункти та їхні частини
 Квяткувек — село в гміні Ґура-Свентей-Малґожати Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Квяткувек — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Квяткувек — осада в гміні Нове Скальмежице Островського повіту Великопольського воєводства

Примітки